30 MINUTEN RAUW is een Nederlandse podcast van de KRO-NCRV en NPO Radio 2. De presentatie ligt in handen van Ruud de Wild.

Elke aflevering duurt 30 minuten. In de podcast stelt Ruud de Wild scherpe vragen aan een bekende gast. De eerste aflevering kwam online op 16 april 2018, waarbij Jamai Loman te gast was. In 2019 ontving De Wild een Dutch Podcast Award voor zijn podcast, in de categorie 'Kunst, cultuur & muziek'.

Afleveringen 

Nederlandse podcast